S33, S-33 ou S.33 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Tapajó (S-33), un sous-marin de la Marine brésilienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Éviter l’accumulation de charges électrostatiques, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Aéronautique 
 Blériot-SPAD S.33, un avion de ligne français.

Route
  Voie rapide autrichienne S33 reliant Sankt Pölten à Grafenwörth.

Train
 Ligne S33 du S-Bahn Rhin-Neckar en Allemagne ;
  Ligne S33 du RER anversois en Belgique ;
 Ligne S33 des Chemins de fer de la Généralité de Catalogne en Espagne ;
 Ligne S33 du RER zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres